Бере́стье:
 Берестье — древнее название города Бреста (Белоруссия).
 Берестье (посёлок) — посёлок в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Берестье (музей) — археологический музей в Бресте.
 Берестье (Ровненская область) — село Дубровицкого района Ровненской области Украины.
 Берестье — кинотеатр в Минске.

См. также
 Берестя (Черновицкая область)